Гумка — шматочок гуми, призначений для стирання написаного
 Жувальна гумка — присмачений чим-небудь шматочок гуми, що використовується для жування
 Гумка для волосся (резинка для волосся) — тонке еластичне кільце для скріплення зачіски
 Резинка або гумка — тасьма або шнур з гумових та простих ниток, які розтягуються в довжину.
 Білизняна гумка або білизняна резинка — пристосування з гумової тасьми для підтримування панчіх, шкарпеток на нозі.
 Канцелярська гумка або аптечна гумка (резинка) — тонке еластичне кільце для скріплення предметів.
 Гумка або резинка — рибальська снасть.

Див. також 
 Гумомотор

Джерела